Ovo je popis otoka koji se nalaze u Sredozemnom moru:

Po površini

Po državama 
Ovo su popisi otoka po državama u Sredozemlju. Države su navedene po abecednom rasporedu.

Albanija 
 Sazan
 Otok Franje Josipa

Crna Gora

Francuska 

Korzika
 Lavezzi
Otočje Frioul
Lérins

Grčka

Hrvatska

Italija

Malta 

 Malteško otočje
 Otok Malta
 Gozo
 Comino
 Cominotto
 Filfla
 Otok sv. Pavla
 Gżira
 Fungus Rock

Sirija 
 Arvad

Španjolska 
 Alborán
 Baleari
 Islas Gimnesias
 Cabrera
 Dragonera
 Mallorca
 Menorca
 Islas Pitiusas
 El Vedrà
 Formentera
 Ibiza
 S'Espalmador
 Otočje Columbretes
 Čafarinski otoci (Islas Chafarinas)
 Isla del Congreso
 Isla del Rey
 Isla Isabel II
 Isla Perejil
 Peñón de Alhucemas
 Tabarca

Tunis

Turska

Fusnote 

Sredozemlje